Павел Иванович Ма́лков () — советский чекист, государственный и хозяйственный деятель. Председатель Президиума Всесоюзной Торговой палаты

Биография 
Родился в 15 августа 1892 г. в деревне Михеевцы Вятской губернии. Закончил два класса церковноприходской школы. Член РСДРП(б) с 1912 г.

1904—1908 — ученик столярной мастерской, г. Орлов.

1908—1909 — ученик в частной столярной мастерской, г. Вятка

1909—1912 — занимался сельским хозяйством в родной деревне.

1912—1915 — плотник столярной мастерской Зайцева, рабочий ж.д. мастерских, г. Котельнич.

Скрываясь от полиции за политическую деятельность, переехал в 1915 году в г. Пермь.

1915 — 03.1917 — столяр-модельщик на Мотовилихинском заводе, Пермская губерния.

03.1917 — 03.1918 — член Мотовилихинского Совета депутатов и Штаба Красной Гвардии.

03.1918 — 08.1918 — член Коллегии Пермской ГубЧК.

08.1918 — 01.1919 — председатель Пермской ГубЧК. Участник расстрела Великого князя Михаила Романова.

01.1919 — 07.1919 — пред. Вятской ЧК, член ОО ВЧК 5 Армии, нач. экспедиции б/б в уездах Вятской губ. — председатель Вятской ГубЧК, ком. войсками Вычегодско-Кай-Чердынского края.

07.1919 — 1920 — председатель Пермской ГубЧК. 

07.1920 — 08.1920 — председатель Донской областной ЧК

09.1920 - 1921 - начальник Северо-Кавказского сектора Войск внутренней службы РСФСР. Заместитель полномочного представителя ВЧК по Юго-Восточному краю и Северному Кавказу

до 09.1921 - находился на излечении (г. Москва)

09.1921 — 02.1924 — работал в Крайцентросоюзе

02.1924 — 1927 — секретарь парткома Наркомвнешторга СССР и Госторга РСФСР.

В 1927—1933 гг. — на руководящей работе в АО «Южамторге» в Аргентине и Уругвае.

1933—1936 — член Правления Всесоюзного общества «Экспортлес».

1936—1938 — уполномоченный Наркомвнешторга СССР в Испании, и. о. торгпреда СССР в Каталонии.

1938—1940 — в аппарате Наркомвнешторга СССР.

1940 — 1944 — председатель Президиума Всесоюзной торговой палаты.

1944—1947 — торговый атташе посольства СССР в Колумбии, советник по торговым делам посольства СССР в Колумбии.

С 1947 г. — секретарь Парткома Министерства внешней торговли СССР.

В 1950 — директор Внешторгиздата, член Совета ВТП.

Умер 19 мая 1956 г.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Три эпохи в одном веке

Большевики
Члены КПСС
Чекисты
Персоналии:Мотовилихинские заводы